Ranko est un prénom serbe et croate qui peut se rapporter à :
 Ranko Despotović (1983-), footballeur serbe ;
 Ranko Žeravica (1929-2015), entraîneur de basket-ball serbe ;
 Ranko, gorille issu des Aventures de Tintin et Milou et apparaissant dans l'album L'Île Noire ;
 Ranko, pseudonyme employé par le personnage éponyme du manga Ranma 1/2 .

Prénom serbe
Prénom croate